Страховой агент (фильм, 1985) — производство СССР.
 Страховой агент (фильм, 1991) — производство Канады.